Марчена () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Морон-и-Марчена. Занимает площадь 379 км². Население 19 861 человек (на 2010 год). Расстояние 60 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Online Marchena
 Comunidad Marchena
 Marchena Noticias
 Foros Mundo Marchena
 MARCHENA HOY

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи